Het provinciedistrict Fléron, dat deel uitmaakt van arrondissement Luik in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Aywaille en Fléron.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Aywaille omvat de gemeenten Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux en Sprimont.
 Het kieskanton Fléron omvat de gemeenten Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Fléron, Soumagne en Trooz.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 31 zetels van het kiesarrondissement Luik toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Fléron
 (*)1985: POS (0,32%) /  1987: POS (0,62%) /  1991: POS (0,52%) /  2006: Wallon (0,92%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Fléron
Fléron